Arcaico puede referirse a:

 La antigüedad o el arcaísmo (palabras en desuso o de varios elementos pertenecientes a épocas pasadas)
 Lo anticuado (obsoleto)
 Período arcaico, era o época arcaica:
 En geología denomina a distintas divisiones del tiempo geológico, no estrictamente coincidentes (véase escala temporal geológica):
 Era arcaica -Arcaico-, término de uso ambiguo, como el de Era arcazoica -Arcazoico-, identificable con el Precámbrico (definido más propiamente como "supereón" y no como "era")
 Eón Arcaico
 Eras en que se divide el eón arcaico (o eras arcaicas):
 Neoarcaico
 Mesoarcaico
 Paleoarcaico
 Eoarcaico
 En arqueología, historiografía e historia del arte: la época o período más antiguo registrada de una cultura o civilización:
 Período arcaico de América (desde el 8000 a. C.)
 Periodo arcaico de Andinoamérica central (7000 a. C.-2000 a. C.)
 Período arcaico de Mesopotamia (2900 a. C.-2334 a. C)
 Período arcaico de Egipto (2920 a. C.-2575 a. C.);
 Período arcaico de Grecia (776 a. C.-500 a. C.)
 Período arcaico etrusco (600 a. C.-400 a. C.)
 Homo Sapiens arcaico, un término paleoantropológico para diferenciar cierto grupo de fósiles de los de hombres anatómicamente modernos
 Reflejos arcaicos, los responsables de la supervivencia en los primeros meses de la vida.
 Lenguas arcaicas o lenguas antiguas:
Las manifestaciones iniciales de las lenguas modernas:
Castellano antiguo
Inglés antiguo
Francés antiguo
Las llamadas lenguas muertas
Las manifestaciones arcaicas de las lenguas clásicas:
Latín español y árabe
Griego arcaico
Árabe arcaico
 Derecho romano arcaico, el derecho romano desde la fundación de Roma hasta las Leges Liciniae-Sextiae (753 a. C.-367 a. C.)
 Paleolítico arcaico, división propuesta para el Paleolítico que antecedería al Paleolítico inferior, y que se limitaría a la cultura material anterior al achelense y los homínidos anteriores al Homo erectus.
 Sonrisa arcaica, rasgo estilístico de la escultura griega arcaica, anterior al estilo severo.
 Estilo arcaico, fase artística que se define por sus rasgos en formación, en oposición al estilo clásico (en que se fijan) y al periodo de complicación formal posterior. La interpretación de tal sucesión de estilos se inspiró en las fases de la escultura griega (arcaico-clásico-helenístico) y se aplicó a otros periodos (especialmente al arte de la Edad Moderna: renacimiento inicial-renacimiento clásico-barroco). Véase Época Arcaica#Estilo arcaico.

Notas